Grande-Rivière kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Grande-Rivière, Jura, kommun, Département du Jura,

Kanada 

 Grande-Rivière (kommun), Québec, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, 

Robotskapade Kanadaförgreningar